Hammersley ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Hammersley (* ?), chilenischer Tennisspieler
 Ben Hammersley (* 1976), britischer Internettechnologe, Stratege und Journalist
 Jill Hammersley (* 1951), englische Tischtennisspielerin
 John Hammersley (1920–2004), britischer Mathematiker
 Rodolfo Hammersley (1889–?), chilenischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Kap Hammersly, Kap an der Budd-Küste des Wilkeslands in Antarktika